Чернігівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Чернігівська волость — Бердянського повіту Таврійської губернії.;
 Чернігівська волость (Великочернігівська волость) — Старобільського повіту Харківської губернії.